Jelena Sokołowa – rosyjska łyżwiarka
 Jelena Sokołowa – rosyjska lekkoatletka
 Jelena Sokołowa – rosyjska pływaczka